EUE steht für:

 Europäische Union, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 Eureka Airport (IATA-Code), Flughafen in Eureka (Nevada)
 Exotic Ungulate Encephalopathy, eine Tierseuche, siehe Transmissible spongiforme Enzephalopathie
 Editions Universitaires Européennes, ein Verlag der OmniScriptum Publishing Group

Eue steht zudem für:
 Europäische Eibe, eine Baumart
 Eue, Kwa-Sprachen im Süden von Ghana, siehe Ewe (Sprache)

Eue ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Eue (* 1947), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Wilhelm Eue (1888–1937), deutscher Graveur und Medailleur

Siehe auch:
 Eü

Abkürzung